Эустбё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эустбё, Хокон (род. 1948) — норвежский пианист.
 Эустбё, Юхан (1879—1945) — норвежский педагог, танцор, поэт, композитор, певец.